Буэнависта ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,04 км². Население — 202 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки